Krokodil peut être :

 Krokodil, une revue satirique de Russie ;
 Krokodil, un groupe de rock suisse ;
 le nom populaire de la désomorphine, utilisée comme stupéfiant.